Gansöd ist der Ortsname von

 Gansöd (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gänsöd (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Gansöd (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch
 Gansenöd